Фу́нтиков — фамилия. Известные носители:
 Фунтиков, Александр Иосифович (1932—2020) — советский и российский физик.
 Фунтиков, Василий Владимирович (род. 1962) — советский и российский актёр.
 Фунтиков, Павел Владимирович (род. 1972) — российский самбист и дзюдоист.
 Фунтиков, Фёдор Адрианович (1875 или 1876—1926) — российский политический деятель времён Гражданской войны, глава Закаспийского временного правительства на территории Закаспийской области бывшей Российской империи.